Adolph Bermpohl ist der Name folgender Personen:
 Adolph Bermpohl (Navigationslehrer) (1833–1887), deutscher Navigationslehrer

Adolph Bermpohl steht zudem für:
 Adolph Bermpohl (Schiff), einen Seenotrettungskreuzer
 Adolph-Bermpohl-Orkan, eine Naturkatastrophe im Jahr 1967